Az 1991–1992-es Danish Superliga volt a 2. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában.

A címvédő a Brøndby volt. A szezont a Lyngby csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

1. szakasz

Osztályozó 
Az Odense nyert a Vejle ellen, így a Vejle kiesett a másodosztályba.

Mérkőzések

2. szakasz 

 1992-ben a Boldklubben 1903 és a Kjøbenhavns csapataiból megalakult a København

Mérkőzések

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokság
Dán labdarúgó-bajnokság
Dán labdarúgó-bajnokságok